Суперкубок Гонконгу з футболу 2009  — 1-й розіграш турніру. Матч відбувся 17 серпня 2009 року між чемпіоном Гонконгу клубом Саут Чайна та віце-чемпіоном Гонконгу клубом Кітчі.

Матч

Деталі

Посилання 
 Про матч на сайті Футбольної асоціації Гонконгу

2009
Гонконг
Серпень 2009
2009 у Гонконзі
2009 в азійському спорті